Samanns ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Samanns (1844–1914), deutscher Unternehmer und Evangelist
 Volker Samanns, deutscher Brigadegeneral